Europamästerskapet i handboll för herrar 1998 var det tredje Europamästerskapet i handboll för herrar, och de hölls i Merano och Bolzano i Italien under perioden 29 maj–7 juni 1998. 

De tolv deltagande lagen spelade först gruppspel i två grupper om vardera sex lag. De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till semifinalerna, medan de övriga lagen spelade om platserna 5–12.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Statistik

All star-team 
 Mest värdefulla spelare (MVP): Daniel Stephan, 

 Målvakt: Peter Gentzel, 
 Vänstersexa: Stefan Kretzschmar, 
 Vänsternia: Daniel Stephan, 
 Mittnia: Talant Dujshebaev, 
 Mittsexa: Andrei Xepkin, 
 Högernia: Sergej Pogorelov, 
 Högersexa: Johan Petersson,

Se även 
 Spelartrupperna i mästerskapet

Externa länkar 
 EHF, EM-1998

1998 i Italien
1998
Internationella handbollstävlingar i Italien
Handbollssäsongen 1997/1998
Sport i Merano
Sport i Bolzano